«Импровизаторы» (бывшее название — «Импровизация») — российское еженедельное телевизионное шоу производства компании Comedy Club Production, выходившее ранее на ТНТ с 5 февраля 2016 года по 27 ноября 2022 года, а с 16 марта 2023 года шоу вышло на СТС, в обновлённом формате.

Проект построен на импровизационных играх, которые артисты разыгрывают без подготовки, основываясь только на тех данных, которые они получают от ведущего или гостей программы. 14 августа 2018 года на ТНТ состоялась премьера фильма о шоу «Импровизация».

История 
Инициатором создания шоу выступил продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов. Он пригласил часть воронежской группы «Спорный вопрос», присоединил к ней актёров Санкт-Петербургского театра импровизации «Сра3у», и в этом составе началась работа по созданию нового проекта.

В 2013 году был снят пилотный выпуск с Тимуром Батрутдиновым в качестве гостя, который не был показан в эфире.

В 2014 году был снят пилотный выпуск с Павлом Волей, но он тоже не был показан в эфире.

Актёры искали идеальный формат шоу на протяжении трёх лет — примерно столько времени прошло с момента их первой встречи до первого эфира на ТНТ. За это время они научились играть более тридцати форматов импровизационных игр и неоднократно проводили тренировочные вечеринки на площадках с совершенно разной аудиторией, где методом проб и ошибок, прямо на глазах зрителей, пробовали разные форматы. После этого было отснято 3 пилотных выпуска программы.

Закрытие 
5 декабря 2022 года в своём видеоролике участники шоу объявили о его закрытии. По словам продюсера Дмитрия Ашурова шоу не приносило «звёздных» рейтингов каналу и изжило себя. В свою очередь, блогер Crafty Sound обвинил в закрытии шоу исполняющую обязанности директора ТНТ Тину Канделаки. Подобного мнения придерживается и издание Baza, заявившее, что после прихода Канделаки было решено выпускать больше сериалов, а не комедийных шоу.

Переход на СТС 
В феврале 2023 года стало известно, что шоу «Импровизация» вернётся в эфир на СТС под названием «Импровизаторы». Состав комиков (Шастун, Позов, Матвиенко, Попов) остался прежним, а формат шоу и демонстрированных в нём шуток частично изменён в соответствии с программной политикой СТС. Павел Воля не будет вести новую версию шоу из-за контракта с ТНТ — вместо него обязанности ведущего возложены как на самих комиков, так и на звёздных гостей. Премьера новой версии состоялась 16 марта 2023 года.

Формат 
В каждом выпуске принимают участие 4 актёра-импровизатора, ведущий и приглашённая звезда (или звёзды). Ведущий находится слева за столом большой сценической площадки, приглашённая звезда (звёзды) сидит рядом с ним. Актёры находятся в задней части сцены на пуфах и выходят на сцену только во время импровизаций. Исполнители, которые не участвуют в игре, остаются на своих местах. Также на сцене есть специально спрятанные декорации, которые появляются в момент некоторых импровизаций.

Главное отличие «Импровизации» от подобных передач — отсутствие сценария. В других телепрограммах номера и шутки сначала придумываются, редактируются, репетируются, снова редактируются и только потом снимаются. Актёры заранее не знают, что или кого им придётся сыграть. Единственный сценарий, который существует — это правила игр и задания для импровизаций, которые придумывает авторская группа проекта.

Каждая серия состоит из 5 импровизационных игр, где большую часть выпуска в импровизациях принимают участие приглашённые звёзды.

В импровизациях принимает участие разное количество актёров: от двух до всех четверых.

В конце каждого выпуска ведущий и актёры прощаются со зрителями в импровизационных образах, заданных ведущим.

Актёрский состав 
Постоянными актёрами-импровизаторами являются Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. 

Бывшим ведущим является Павел Воля.

Сезоны

Импровизация

Импровизаторы

Выпуски

Импровизация

Импровизаторы

Реакция 

Со слов журналистов и зрителей, побывавших на съёмках первых эпизодов, от программы «повеяло новизной, свежачком». Очевидцы подтвердили ощущения от телеэфиров, поэтому программа стала часто выходить в эфир. С момента выхода рейтинг программы стабильно держится в группе лидеров в возрастной категории от 14 до 44 лет. Благодаря программе жанр импровизационной комедии всего за несколько лет вырос в целое движение, захватившее всю страну.

Примечания

Ссылки 
 Страница проекта на сайте ТНТ
 Страница проекта на онлайн-платформе PREMIER
 Страница проекта на сайте Comedy Club Production

Телепередачи, запущенные в 2016 году
Телепередачи ТНТ
Телепередачи СТС
Телепередачи компании «Comedy Club Production»
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи России